Чаусинго има више значења:

 Чаусинго (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чаусинго (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику